Erik Arvidsson (mort en 1530), régent de Suède ;
 Erik Arvidsson (1996-), skieur alpin américain ;
 Jesper Arvidsson (1985–), joueur de football suédois ;
  (1973–), joueur de football suédois ;
 Margareta Arvidsson (1945–), ancienne actrice et modèle suédoise élue Miss Univers 1966 ;
 Mats Arvidsson (1958-), footballeur suédois ;
 Pär Arvidsson (1960–), nageur suédois ;
 Per-Olof Arvidsson (1864–1947), tireur sportif suédois ;
 Sofia Arvidsson (1984–), joueuse de tennis suédoise ;
 Viktor Arvidsson (1993–), joueur de hockey sur glace suédois.

Dans les pays anglophones, ce patronyme suédois sera anglicisé en Arvidson :
 Linda Arvidson (1884–1949), actrice américaine.